Алексей Кунченко:
 Кунченко, Алексей Андреевич (род. 1984) — российский борец.
 Кунченко, Алексей Петрович (род. 1980) — украинский политик.